Shakespeare and Company – libreria fondata nel 1919 a Parigi
 Shakespeare and Company – casa editrice italiana con sede a Brescia